Urlsperger ist der Name von:
 Johann August Urlsperger (1728–1806), deutscher lutherischer Theologe 
 Samuel Urlsperger (1685–1772), deutscher lutherischer Theologe